Краве́ць Олекса́ндра (*29 жовтня 1983, Київ, Україна) — українська тенісистка-професіонал. Мешкає в Барселоні, Іспанія. Найкращі результати показує на ґрунтових кортах.

Посилання 
 Профіль на сайті WTA

Українські тенісистки
Народились 29 жовтня
Народились 1983
Уродженці Києва